Hermetica bezeichnet:

 Hermetika: Hermetisches Schrifttum, insbesondere das Corpus Hermeticum bzw. Ausgaben davon
 die argentinische Musikgruppe Hermética